Crângeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Crângeni (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Crângeni (Galați), Dorf im Kreis Galați